Фидуциарная деятельность (фидуциарные услуги, операции, сделки; от лат. fiducia — доверие) — это финансовые услуги, связанные с управлением активами (денежные средства, ценные бумаги, коммерческая недвижимость). Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий фидуциарную деятельность, называется фидуциарный управляющий.

Фидуциарной деятельностью могут заниматься физическ(-ие)ое лиц(-а)о или юридическ(-ие)ое лиц(-а)о (финансовая организация, трастовая компания, банк) со специальным экономическим образованием и лицензией.

Договор, регулирующий отношения фидуциарного управляющего и клиента, именуется фидуциарным (доверительным).

Виды деятельности 
 Фидуциарный счёт
 Фидуциарный депозит
 Фидуциарный кредит
 Фидуциарное управление ценными бумагами, коммерческой недвижимостью.

Примечания 

Правовая терминология
Гражданское право
Рынок ценных бумаг